Cinema
 Woman (filme de 1918), de Maurice Tourneur
 Yeo, filme sul-coreano de 1968 distribuído como Woman
 The Woman (filme de 1915), drama mudo de George Melford
 The Woman (filme de 2011), terror com Pollyanna McIntosh
A Woman, filme de Charlie Chaplin

Música
 Woman (álbum de Burt Bacharach)
 Woman (álbum de Mike McGear)
 Woman (álbum de Nancy Sinatra)
 Woman (álbum de Jill Scott)
 Woman (álbum de Jon Stevens)
 Woman (álbum de Justice)
 Woman (álbum de Rhye)
 "Woman" (canção de John Lennon)
 "Woman", canção de Kesha presente no álbum Rainbow

Outros usos
 Woman (minissérie), produção japonesa

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música